Игна́тий Юлиа́нович Крачко́вский (4 (16) марта 1883, Вильна — 24 января 1951, Ленинград) — русский и советский арабист, академик Российской академии наук (с 1921; с 1925 года — АН СССР). Один из создателей школы советской арабистики, член Императорского Православного Палестинского Общества. Один из авторов первого издания «Энциклопедии ислама».

Биография 
Родился в семье Юлиана Фомича Крачковского, директора Виленского учительского института. Уже в детские годы проявлял интерес к восточным культурам, самостоятельно изучал восточные языки.

Окончил Виленскую 1-ю гимназию с золотой медалью (1901) и факультет восточных языков Санкт-Петербургского университета по арабско-персидско-турецко-татарскому отделению (1905). Был удостоен золотой медали за сочинение по арабской словесности «Царствование халифа аль-Мехдия». В 1908—1910 годах посещал Ближний Восток, где изучал диалекты арабского языка, местную литературу и культуру.

С 1910 года — приват-доцент (с 1918 года профессор) факультета востоковедения Петербургского-Ленинградского университета по арабской поэзии, христианско-арабской письменности и современной литературе арабов.

В 1924 году посетил Крым, где изучил крымскотатарские тексты, в частности из собрания Зынджирлы-медресе.

И. Ю. Крачковский был вице-президентом Географического общества СССР (1938—1945). Входил в состав редколлегии журнала «Известия АН СССР. Отделение литературы и языка».

Профессор и член учёных советов многих учебных и исследовательских учреждений СССР, член ряда зарубежных академий и востоковедных обществ (АН в Дамаске, Королевского азиатского общества Великобритании и Ирландии, Немецкого востоковедного общества, Фламандской, Польской, Иранской АН и др.)

Был женат на востоковеде В. А. Крачковской.

Скончался в 1951 году. Похоронен в Ленинграде на Литераторских мостках Волковского кладбища.

Адреса в Санкт-Петербурге 
С 1927 года по 24 января 1951 года жил в Доме академиков: 7-я линия Васильевского острова, 2/1, лит. А. На фасаде дома имеется мемориальная доска в память об И. Ю. Крачковском.

Достижения 
 Перевёл на русский язык Коран. (Первое издание: Коран. Перевод и комментарии И. Ю. Крачковского. Редактор В. И. Беляев. Предисловие В. И. Беляева и П. А. Грязневича. М., 1963.). (см. Переводы Корана на русский язык).
 Автор более 450 опубликованных трудов.
 Стал редактором первого полного издания «1001 ночи» на русском языке.
 Основополагающие сочинения Крачковского по новоарабской литературе и истории арабской культуры конца XIX — начала XX века положили начало исследованиям в данной области как в СССР, так и в европейских и арабских странах.
 Автобиографическая книга Игнатия Юлиановича «Над арабскими рукописями» (1945) была переведена на ряд иностранных языков, в том числе арабский, и удостоена Сталинской премии (1951).
 Труд Крачковского «История географической литературы у арабов» был издан Лигой арабских государств в 1963 году.

Награды 
 Два ордена Ленина (17.05.1944; 10.06.1945)
 Сталинская премия (1951)

Основные труды 
 Поэтическое творчество Абу-л-Атахии // Записки Восточного Отделения Императорского Русского Археологического Общества. Т. XVIII.
 Arabica // Византийский Временник. Т. XIII—XIV.
 Мутанабби и Абу-л-Ала // Записки Восточного Отделения. Т. XIX.
 Новозаветный апокриф в арабской рукописи 885–886 г. // Византийский Временник. Том XIV. Выпуск 2–3. 1907. С. 246-275.
 Восточный факультет университета святого Иосифа в Бейруте // Журнал Министерства Народного Просвещения. 1910.
 Легенда о святом Георгии Победоносце в арабской редакции // Живая старина. Т. XIX.
 Поэт корейшитской плеяды // Записки Восточного Отделения. Т. ХХ.
 Исторический роман в современной арабской литературе // Журнал Министерства Народного Просвещения. 1911.
 Abu-Hanifa ad-Dinaweri. — Лейден, 1912.
 Хамаса Бухтури и её первый исследователь в Европе // Записки Восточного Отделения. Т. XXI.
 Из эфиопской географической литературы // Христианский Восток. Т. I.
 Из арабской печати Египта // Мир Ислама. Т. I.
 К описанию рукописей Ибн-Тайфура и ас-Сули // Записки Восточного Отделения» т. XXI.
 Одна из мелькитских версий арабского синаксаря // Христианский Восток. т. II.
 Арабские рукописи городской библиотеки в Александрии // Записки Восточного Отделения», т. XXII.
 Абу-л-Фарадж ал-Ва’ва Дамасский: Материалы для характеристики поэтического творчества. — Петроград, 1914.
 Крачковский И. Ю. Отчет о командировке в Крыму летом 1924 г. // Известия АН. Серия 6. - Л., 1924. - Т. 18. - ч. 2. - С. 666.
 Две южно-арабские надписи в Ленинграде // Известия Академии Наук СССР. 1931. С. 427—453.
 Путешествие Ибн Фадлана на Волгу / Перевод и комментарий под редакцией академика И. Ю. Крачковского. М.-Л.: Издательство Академии наук СССР, 1939.
 Пигулевская Н. В. Месопотамия на рубеже V—VI вв. н. э.: Сирийская хроника Иешу Стилита как исторический источник / Ответственный редактор акад. Ю. А. Крачковский // Труды института востоковедения, том XXXI. М.-Л.: Издательство Академии наук СССР, 1940.
 Хроника Мухаммеда Тахира ал-Карахи о дагестанских войнах в период Шамиля / Перевод с арабского А. М. Барабанова. Предисловие И. Ю. Крачковского. М.-Л.: Издательство Академии наук СССР, 1941.
 
 
 
 
 
 
 
 Избранные сочинения. Т. 1-6. М.-Л., 1955—1960.
 Арабская географическая литература. М., 2004.

Примечания

Литература 
 Kampffmeyer G. Ignaz Krackovskij, ein Führer zum Studium der neueren arabischen Literatur // «Die Welt des Islams», 1929, v. 11, № 3/4;
 Menzel Th. Über die Werke des russischen Arabisten Krackovskij // «Archiv orientální», Praha, 1930, sv. 2, № 1;
 Махмуд Теймур Выдающийся ученый востоковед И. Крачковский // «Ар-Рисала», Каир, 15 апр. 1935 (на араб. яз.);
 Якубовский А. Ю. Игнатий Юлианович Крачковский как историк (к 40-летию научной деятельности) // Известия АН СССР. Серия истории и философии, 1945, Т. 2, № 1;
 Francesco Gabrieli, "Un maestro degli studi arabistici in Russia" e "L'autobiografia scientifica di Ignazio Kračkovskij" // «Oriente Moderno», XXVI (1946), pp. 37-41 (Roma, Istituto per l'Oriente).
 Гордлевский В. A. И. Ю. Крачковский (Общая характеристика) // Средние века. 1947. Т. 4;
 Игнатий Юлианович Крачковский. М.—Л., 1949 (Материалы к биобиблиографии учёных СССР);
 Rypka J. In memoriam de l’académicien I. J, Krackovskij // «Archiv orientální», Praha, 1951, v. 19, № 1-2;
 Canard M. Ignace Joulianovitch Kratchkovsky // «Revue Africaine», 1952, v. 96, № 430-31;
 Zajaczkowski A. «Avec les manuscrits arabes» // «Przeglad orientalistyczny», 1954, № 4 (12).
 Беляев В. И., Винников И. Н. Памяти академика И. Ю. Крачковского // Палестинский сборник. — Вып. 1 (63). — 1954;
 Винников И. Н. Дополнения к библиографии трудов академика Крачковского // Палестинский сборник. — Вып. 1 (63). — 1954;
 Fück J. Die arabischen Studien in Europe. — Leipzig, 1955. — S. 196, 302;
 Belyaev E. Valuable contribution to the study of Arabic literature // Вестник истории мировой культуры, 1958, № 1;
 Беляев Е. A. Академик Игнатий Юлианович Крачковский // Вестник АН СССР, 1962, № 1;
 
 Долинина А. А. Игнатий Юлианович Крачковский как исследователь арабской литературы // Народы Азии и Африки. — 1985. — № 2. — С. 107—117.
 Долинина А. А. Невольник долга (Биография И. Ю. Крачковского). — СПб.: Петербургское востоковедение, 1994;
 Долинина А. А. Из наследия академика И. Ю. Крачковского // Петербургское востоковедение. — 1996. — Вып. 8. — С. 562—564;
 И. Ю. Крачковский: биобиблиографический указатель. СПб., 2007;
 Густерин П. В. Русскоязычная коранистика досоветского периода // Вопросы истории. — 2015. — № 5. — С. 164;
 Мещерская Е. Н. Возрождение. Академик И. Ю. Крачковский и христианский Восток // Петербургский исторический журнал. 2016.

Ссылки 
Книга «Дом академиков. История и судьбы» на сайте «Право и Интернет».
 
 Игнатий Юлианович Крачковский: Библиографический указатель
 Густерин П. Библиографическое описание исламоведческих работ академика И. Ю. Крачковского
 Русский биографический словарь
 Биография на Rin.ru
 Институт восточных рукописей
 Крачковский Игнатий Юлианович
 Историческая справка на сайте Архива РАН
 Шагинян А. К. Крачковский Игнатий Юлианович // Биографика СПбГУ
 

Выпускники Виленской 1-й гимназии
Арабисты СССР
Арабисты Российской империи
Переводчики Корана
Историки ислама
Действительные члены РАН (1917—1925)
Действительные члены АН СССР
Председатели Императорского православного палестинского общества
Переводчики с арабского на русский
Преподаватели восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Переводчики России
Сотрудники ИВР РАН
Историки географии
Авторы Энциклопедии ислама
Исламоведы Российской империи
Преподаватели Ленинградского восточного института
Похороненные на Литераторских мостках
Иностранные члены Польской академии наук
Члены Королевской академии наук и искусств Бельгии
Члены Географического общества СССР
Члены Таврического общества истории, археологии и этнографии